Vezzano steht für folgende geographische Objekte:

 Vezzano (Belluno), ein Ortsteil der Stadt Belluno
 Vezzano (Trentino), ein Ortsteil der italienischen Gemeinde Vallelaghi in der Provinz Trient
 Vezzano Ligure, eine italienische Gemeinde in der Provinz La Spezia
 Vezzano sul Crostolo, eine italienische Gemeinde in der Provinz Reggio Emilia